Австрия на I Европейских играх, была представлена 143 спортсменами, которые соревновались в 20 спортивных дисциплинах. Самой молодой участнице, пловчихе Каролине Хехенбихлер 14 лет, самому старшему спортсмену, Андреасу Шерхауфер (пулевая стрельба), 44 года. Андреас Шерхауфер был знаменосцем команды.

Сборная Австрии завоевала 2 золотые, 7 серебряных и 4 бронзовых медалей, заняв общее 20-е место.

В соревнованиях по лёгкой атлетике за сборную Австрии выступало несколько известных спортсменов, участников Олимпийских игр и других крупных соревнований.
 Герхард Майер — метатель диска. Участник соревнований Олимпиад 2008 и 2012, победитель Универсиады 2007.
 Беате Шротт — участвовала в соревнованиях в беге на 110 метров с/б на Олимпиаде 2012 года.
 Андреас Войта — участник Олимпиады 2012 в беге на 1500 метров, на Универсиаде 2013 занял 3-е место в беге на 800 метров.

Медали 

{| class="wikitable" style="font-size:85%"
|- bgcolor=#efefef
! colspan=5|Медали по видам спорта
|-align=center
| Вид спорта
| bgcolor=#f7f6a8 | 
| bgcolor=#dce5e5 | 
| bgcolor=#ffdab9 | 
| Итого
|-align=center
|Карате
| bgcolor=#f7f6a8 | 0
| bgcolor=#dce5e5 | 2
| bgcolor=#ffdab9 | 0
| 2
|-align=center
|Пляжный волейбол
| bgcolor=#f7f6a8 | 0
| bgcolor=#dce5e5 | 1
| bgcolor=#ffdab9 | 0
| 1
|-align=center
|Гребля на байдарках и каноэ
| bgcolor=#f7f6a8 | 0
| bgcolor=#dce5e5 | 1
| bgcolor=#ffdab9 | 0
| 1
|-align=center
|Лёгкая атлетика
| bgcolor=#f7f6a8 | 0
| bgcolor=#dce5e5 | 1
| bgcolor=#ffdab9 | 0
| 1
|-align=center
|Дзюдо
| bgcolor=#f7f6a8 | 0
| bgcolor=#dce5e5 | 0
| bgcolor=#ffdab9 | 1
| 1
|-align=center
|Плавание
| bgcolor=#f7f6a8 | 2
| bgcolor=#dce5e5 | 1
| bgcolor=#ffdab9 | 0
| 3
|-align=center
|Синхронное плавание
| bgcolor=#f7f6a8 | 0
| bgcolor=#dce5e5 | 1
| bgcolor=#ffdab9 | 1
| 2
|-align=center
|Настольный теннис
| bgcolor=#f7f6a8 | 0
| bgcolor=#dce5e5 | 0
| bgcolor=#ffdab9 | 1
| 1
|-align=center
|Стрельба
| bgcolor=#f7f6a8 | 0
| bgcolor=#dce5e5 | 0
| bgcolor=#ffdab9 | 1
| 1
|-align=center
! Всего
! style="background:gold;"  |2
! style="background:silver;"|7
! style="background:#c96;"  |4
! 13
|}

 Фотогалерея 

 Состав сборной и результаты 

  Бадминтон 

  Бокс 

  Борьба 

В соревнованиях по борьбе разыгрывалось 24 комплекта наград. По 8 у мужчин и женщин в вольной борьбе и 8 в греко-римской. Турнир проходил по олимпийской системе с выбыванием. В утешительный раунд попадали участники, проигравшие в своих поединках будущим финалистам соревнований. Каждый поединок состоит из двух раундов по 3 минуты, победителем становится спортсмен, набравший большее количество баллов. По окончании схватки, в зависимости от результатов в каждом из раундов спортсменам начисляются классификационные очки.

Мужчины
Греко-римская борьба

Легенда: 
VT — победа на туше; 
PP — победа по очкам с техническим баллом у проигравшего; 
PO — победа по очкам без технического балла у проигравшего; 
SP — техническое превосходство, победа по очкам с разницей более, чем в 6 баллов с техническим баллом у проигравшего; 
ST — техническое превосходство, победа по очкам с разницей более, чем в 6 баллов без технического балла у проигравшего; 

 Велоспорт 

  Маунтинбайк 
Соревнования по маунтинбайку проводились в построенном специально для игр велопарке. Дистанция у мужчин составляла 36,7 км, а у женщин 27,9 км.
 Мужчины

 Женщины

  BMX 

  Шоссейные гонки 

 Водные виды спорта 

  Плавание 

 В соревнованиях участвовали девушки до 17-и лет и юноши до 19-и лет.

  Синхронное плавание 
 В соревнованиях участвовали девушки до 19-и лет.

  Прыжки в воду 
 Соревнования прошли в рамках чемпионата Европы среди юниоров до 19 лет.

 Гимнастика 

  Спортивная гимнастика 

  Художественная гимнастика 

  Гребля на байдарках и каноэ 

  Дзюдо 

  Карате 

Соревнования по карате проходили в Бакинском кристальном зале. В каждой весовой категории принимали участие по 8 спортсменов, разделённых на 2 группы. Из каждой группы в полуфинал выходили по 2 спортсмена, которые по системе плей-офф разыгрывали медали Европейских игр.

  Лёгкая атлетика Общий итог'''

Настольный теннис

Пляжный волейбол

Самбо

Стрельба

Стрельба из лука

Триатлон

Фехтование

Примечания 

Страны на Европейских играх 2015 года
Спорт в Австрии в 2015 году